Бо́днаров () — село в Калушской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2431 человек. Занимает площадь 13,9 км². Почтовый индекс — 77350. Телефонный код — 03472.

Примечания

Ссылки 
 Боднаров на сайте Верховной рады Украины